Geografie
 Novella (Frankrijk), een plaats en gemeente het Franse departement Haute-Corse
 Novella (Italië), een gemeente in de Italiaanse provincie Trente
 Steven Novella, Amerikaans neuroloog en universiteitsdocent
 Novella (album), verzameling nummers van de Britse groep Renaissance

Zie ook
 Novella Nelson, Amerikaanse actrice en zangeres
 Santa Maria Novella, kerk in Florence aan de Piazza Santa Maria Novella